Le brou est l'enveloppe externe de la noix.

Population et langue 
 Brou, peuple du Laos, de Thaïlande et du Vietnam.
 Brou, langue austroasiatique parlée par les brou.

Toponyme 

Brou est le nom de deux communes françaises :
 Brou (et son canton), dans le département d'Eure-et-Loir ;
 Brou-sur-Chantereine, dans le département de Seine-et-Marne.

Lieux et monuments 

 Le monastère royal de Brou et l'église Saint-Nicolas-de-Tolentino, dite église de Brou, situés à Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain.
 Le château de Brou à Noyant-de-Touraine, en Indre-et-Loire

 Le château de Brou à Brou-sur-Chantereine, en Seine-et-Marne.

 La forêt de Brou, dans le département du Rhône, une forêt départementale située dans les monts du Beaujolais à  au nord-ouest de Lyon et répartie entre les communes de Dième, Ternand, Saint-Vérand et Saint-Clément-sur-Valsonne. Brou est ici le nom d'un hameau disparu de la commune de Dième.

Patronymes 

 Estelle Brou (1977-), athlète de Côte d'Ivoire, spécialiste du saut en longueur et du 100 m ;
 Paul Esprit Feydeau de Brou (1682-1767), magistrat et homme politique français ;
 Pierre-Édouard Brou (1786-1862), marin et administrateur colonial français.

Personnage de fiction 
 Le Brou, un être cruel présent dans l'univers Donjon.

Autres 
 Le brou de noix, un colorant extrait de ce fruit.

Articles connexes 
 Dampierre-sous-Brou, commune française dans le département d'Eure-et-Loir.
 
Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France